FN pode referir-se à sigla de: 

 Fabrique Nationale de Herstal — empresa belga fabricante de armas de fogo
 Fibronectina — família de glicoproteínas de elevado peso molecular 
 Forza Nuova — partido político nacionalista e antiimperialista italiano 
 Frente Nacional — grupo neo-nazi português 
 Frente Nacional (1959) — organização política do Estado Novo, Portugal
 Frente Nacional (1980) —  organização política já extinta, da III República, Portugal
 Frente Nacional (França) — partido político nacionalista francês  

 Angola — Na lista de prefixos de códigos ICAO de aeroportos

 

Acrónimos
Desambiguação